Courtney Brown Peut désigner :
 Courtney Brown, un chercheur dans le domaine politique ;
 Courtney Brown, un joueur de football américain ;
 Courtney Brown, un ancien joueur de football américain.

Voir aussi 
 Courtney Browne, un joueur de football